Galactic Civilization 2: Dark Avatar () — пошаговая стратегия от Stardock. Игра является дополнением Galactic Civilizations 2: Dread Lords, после которого вышел ещё одно дополнение — Galactic Civilizations 2: Twilight of the Arnor.

Основной сюжет 
Владычество Империи Дренджинов растет. Земной Альянс отошёл обратно к Земле, но не сдался. Все остальные расы сразу или постепенно сдались Империи. Победы даются Дренджинам очень легко. Особенно им в этом помогает элитный клан Корат, который тренирует элитных бойцов. Солдаты славятся своей храбростью и жестокостью.Но в последние годы клан Корат перестал брать пленных. Для Дренджинов это неприемлемо, так как их экономика строится на рабском труде пленных. Более того клан Корат провёл отличную операцию против Земли в условиях, в которых физически невозможно победить. Поэтому игрока посылают узнать тайну клана Корат и продолжить завоевание галактики.

Нововведения

Расы 
В игре помимо прошлых 10 рас присутствует ещё 2 новые расы:
 Клан Корат — Корат раньше входил в Империю Дренджинов, но их стремление уничтожать, а не завоёвывать расы, сделало их более опасными врагами чем сами Дренджины. Являются непревзойдёнными воинами. Главная планета — Кора. Правитель — Криндар и-Аголь.
 Консулат Кринна — раса насекомоподобных существ, очень религиозных и сплоченных ( На самом деле Консулат Кринна включает в себя множество народов объединённых одной религией). Отличные разведчики. Центральная планета — Крисет. Правитель — Йинрех Ийден.

Астероиды 
Кучки астероидов появляются около  большинства систем (их количество можно настроить перед стартом собственно игры). Они фактически являются бесплатными источниками строительных ресурсов. Для того чтобы ими пользоваться нужен корабль-космодобытчик, сооружающий добывающие станции.

Мастерство 
В игре у каждой расы есть своё мастерство. Оно добавляет некоторые преимущества для расы. Всего их 12 (по одной каждой расе):
 Мастер-уничтожитель — эта способность даёт возможность строить так называемые «Спороносные корабли», которые, сбрасывая на планету бомбы с ядовитыми спорами, уничтожают всю биосферу, превращая атакуемую планету в ядовитый мир. Игрок может заселить эту планету. По умолчанию у клана Корат.
 Мастер-доминатор — эта способность позволяет эффективнее вымогать деньги в больших количествах. По умолчанию у Империи Дренджинов.
 Мастер-изоляционист — способность, с самого начала игры дающая технологию для заселения пустынных миров уже. Также корабли других рас, залетая в зону влияния расы-мастера—изоляциониста, не могут летать быстрее трех парсеков за ход, независимо от используемого типа двигателя. Использует Коллектив Йор.
 Мастер-дипломат — способность, позволяющая эффективнее вести переговоры. (Мастеру—дипломату основные технологии дипломатии доступны с самого начала.) Мастера—дипломаты очень влиятельны. Использует Земной Альянс.
 Мастер-строитель — способность, позволяющая строить фабрики ровно за один ход. Также увеличивается дальность полета кораблей. По умолчанию у Таланской империи.
 Мастер-торговец — эта способность даёт в начале игры торговые технологии и позволяет организовать более эффективное торговое сообщение и, как следствие, извлекать большую торговую прибыль. Использует Доминат Коркс.
 Мастер-преобразователь — раса с этой способностью уже в с самом начале игры имеет технологии, позволяющие заселять токсичные и водные миры. По умолчанию у Иконийского убежища.
 Мастер-шпион — у расы с этой способностью в начале игры будет один шпион и технология «контрразведка». Использует Консулат Кринн.
 Мастер-манипулятор — способность, позволяющая эффективно стравливать другие расы друг с другом. Использует Легион Драт.
 Мастер-воин — способность, позволяющая атаковать первым в бою. По умолчанию у Арсеанской империи.
 Мастер-организатор — способность, позволяющая вовлекать другие расы в войну на своей стороне. Использует Альтерианское Убежище.
 Мастер-производитель — способность позволяет быстро увеличить популяцию, если поддержка населения равна 100%. Использует Торианская Конфедерация.

Союзы 
В дополнении появилась возможность заключать «научные» и «торговые» союзы. При их заключении каждый получает 20% от исследований и дохода от торговли другого соответственно. А при нарушении договора (когда одна из сторон нападает на другую) нападающий получает большой штраф к репутации.

Ссылки 
 
 Рецензия сайта Ag.ru
 Онлайн-руководство по игре Galactic Civilizations II: Dark Avatar (Космическая Федерация 2: Войны Дренджинов)

Компьютерные игры 2007 года
Игры для Windows
Пошаговые стратегии
Глобальные стратегии
Компьютерные игры, разработанные Stardock
4X-игры
Компьютерные игры, изданные 1С
Компьютерные игры, изданные Stardock
Дополнения к компьютерным играм